Gogolew (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Nikolajewitsch Gogolew (* 1974), russischer Boxer
 Pawel Dmitrijewitsch Gogolew  (* 2000), russischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Hoholiw